Gutiérrez  (littéralement « fils/fille de Gutierre ») est un nom d'origine hispanique issu du prénom Gutierre (« Gautier »). Il s'agit du vingtième patronyme le plus répandu en Espagne

Patronyme 

 Aarón Padilla Gutiérrez (1942-2020), joueur de football international mexicain
 Adelina Gutiérrez (1925-2015), astrophysicienne chilienne ;
 Alexander Gutiérrez (né en 1995), coureur cycliste uruguayen ;
  ;
 Ambra Gutierrez (née en 1993), mannequin phillipo-italienne ;
 Antonio García Gutiérrez (1813-1884), poète et dramaturge romantique espagnol ;
 Aurelia Gutiérrez-Cueto Blanchard (1877-1936), universitaire espagnole fusillée par les franquistes;
 Benigno Gutiérrez (1925-?), footballeur bolivien ;
 Bertha Gutiérrez (née en 1985), karatéka mexicaine ; 
 Brian Gutiérrez (né en 2003), joueur américain de soccer ;
 
 Crescencio Gutiérrez (né en 1933), joueur de football international mexicain ;
 Dominik Gutiérrez, dit Dominik Mysterio (né en 1997), catcheur américain, fils de Rey Mysterio ;
 Donald Gutierrez (né en 1932), écrivain américain ;
 Eduardo Gutiérrez (1925-?), footballeur bolivien ;
 Erick Gutiérrez (né en 1995), footballeur mexicain ;
 Felipe de Jesús Villanueva Gutiérrez, (1862-1893), compositeur, violoniste et pianiste mexicain ;
 Felipe Gutiérrez y Toledo (v. 1500-1544), conquistador espagnol ;
 Francisco Gutiérrez Cabello (vers 1616-1670), peintre baroque espagnol ;
 Francisco Garza Gutiérrez (?-?), footballeur mexicain ;
 German Gutierrez, directeur de la photographie et réalisateur canadien ;
 Gregorio Gutiérrez González (1826-1872), poète colombien ;
 Gustavo Gutiérrez Merino (né en 1928), prêtre considéré comme le père de la théologie de la libération ; 
 Israel Gutiérrez (né en 1993), basketteur mexicain ; 
 Jonás Gutiérrez (né en 1983), footballeur argentin ;
 José de Grimaldo y Gutiérrez de Solórzano (1664-1733), noble et homme d'État espagnol ; 
 José Gutiérrez Rebollo (1934-2013), général de division de l'armée mexicaine ; 
 José Iván Gutiérrez (né en 1978), coureur cycliste espagnol ; 
 José Manuel Gutiérrez Guerra (1869-1929), personnalité politique bolivienne, président de la Bolivie ; 
 Jorge Gutiérrez (né en 1988), basketteur mexicain ; 
 
 
 Leonardo Gutiérrez (né en 1978), joueur de basket-ball argentin ;
 Lucio Gutiérrez (né en 1957), militaire et homme politique équatorien ;
 Magaly Gutiérrez (née en 1978), avocate, femme politique et ministre vénézuélienne ;
 Manuel Gutiérrez (1920-?), footballeur mexicain ;
 Manuel Martínez Gutiérrez (1974), un athlète espagnol, lancer de poids ;
 Mireia Gutiérrez (née en 1988), skieuse alpine andorrane ;
 Moises Gutierrez (né en 1986), joueur de hockey sur glace américain ;
 Óscar Gutiérrez, dit Rey Mysterio (né en 1974), catcheur américain d'origine mexicaine ;
 Pedro Juan Gutiérrez (né en 1950), écrivain cubain ;
 Pilar Garrido Gutiérrez (née en 1966), femme politique espagnole ;
 Rafael Garza Gutiérrez (?-?), footballeur mexicain ;
 Raúl González Gutiérrez (né en 1970), joueur puis entraîneur de handball espagnol ;
Rosario María Gutiérrez Eskildsen (1899-1979), linguiste mexicaine ;
 Rosaura Ruiz Gutiérrez, biologiste, chercheuse, universitaire et académicienne mexicaine ;
 Sidney M. Gutierrez (né en 1951), astronaute américain ;
 Sabrina Vega Gutiérrez (née en 1987), joueuse d'échecs espagnole ;
 Tomás Gutiérrez Alea (1928-1996), réalisateur cubain ;
 Tomás Gutiérrez (1940-2018), joueur portoricain de basket-ball ;
 Tomasa Cuevas Gutiérrez (1917-2007), femme politique espagnole; 
 Valentín Llanos Gutiérrez (1795-1885), écrivain espagnol.

Toponyme 

 Gutiérrez, municipalité de Colombie.

Voir aussi

Références 

Patronyme hispanique
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme